La pharmacoalumite è un minerale appartenente al gruppo della farmacosiderite; il nome deriva dal suo contenuto di alluminio e dall'analogia con la farmacosiderite. Nel 1981 questa specie era stata denominata alumofarmacosiderite, il nome è stato poi cambiato nel 2010.

Morfologia 
La pharmacoalumite si trova come aggregati di piccoli cristalli o in cristalli cubici.

Origine e giacitura 
La pharmacoalumite si rinviene nei depositi polimetallici con altri arseniati ossidati.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Arsenati e vanadati (minerali)